Una valvola è un organo o un dispositivo che serve a regolare il flusso di fluidi o gas nelle condotte, ad esempio interrompendolo o consentendolo in un senso solo. Può essere utilizzata in vari contesti:

Elettronica

Valvola termoionica

Anatomia
Valvola cardiaca
Valvola tricuspide
Valvola mitrale
Valvola semilunare polmonare
Valvola semilunare aortica
Valvola a nido di rondine
Valvola di Denver
Epiglottide
Cardias
Piloro

Meccanica
Valvola a farfalla
Valvola a fungo
Valvola di aspirazione
Valvola lamellare
Valvola a disco rotante
Piston port
Valvola di scarico
Valvola di contropressione è la valvola di scarico parzializzatore dei motori a due tempi
Valvola a fodero un tipo di valvola di scarico/aspirazione
Valvola di laminazione
Valvola termostatica
Wastegate limitatrice di pressione d'aspirazione (nei motori sovraalimentati)
Valvola a saracinesca

Idraulica
Valvola
Valvola a disco
Valvola a farfalla
Valvola a globo
Valvola a membrana
Valvola a maschio
Valvola a saracinesca
Valvola a sfera
Valvola a sfera equipercentuale
Valvola a spillo
Valvola di controllo
Valvola di ritegno
 Valvola a fuso
Valvola di sicurezza
Elettrovalvola
 Valvola di sfiato

Musica
Pistone
Valvola rotativa
Valvola – gruppo musicale rock formatosi nel 1996.

Pneumatica
Valvola Dunlop
Valvola Presta
Valvola Regina
Valvola Schrader

Altri progetti